Miejscowości w USA:
 Bethany – miejscowość w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 Bethany – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Moultrie
 Bethany – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Morgan
 Bethany – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Harrison
 Bethany – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Genesee
 Bethany – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Oklahoma
 Bethany – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Washington
 Bethany – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Wayne
 Bethany – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Brooke
Gminy w USA:
 Bethany (ang. Bethany Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 Bethany (ang. Bethany Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Osborne
 Bethany (ang. Bethany Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Gratiot
 Bethany (ang. Bethany Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Harrison
 Bethany (ang. Bethany Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Genesee
 Bethany (ang. Bethany Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Iredell
Miejscowość w Australii
 Bethany – miejscowość w regionie Barossa Valley